Oeggl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Oeggl (1900–1954), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Klaus Oeggl (1955), österreichischer Biologe